Casta Diva è la cavatina della protagonista nella Norma di Vincenzo Bellini. L'incipit è stato successivamente utilizzato come titolo delle seguenti opere:

Cinema 
 Casta Diva  – film del 1935 diretto da Carmine Gallone 
 Casta Diva  – film del 1954 diretto da Carmine Gallone
 Casta Diva  – film del 1983 diretto da Eric De Kuyper

Letteratura 
 Casta diva  – raccolta di racconti di Gerolamo Rovetta
 Casta diva  – romanzo di Carlo Castellaneta del 2003

Musica 
 Casta diva  – traccia dell'album Gommalacca di Franco Battiato del 1998